Tipar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tipar, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kelurahan Tipar, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar